Le xian de Yutian (玉田) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Yutian (于田) est le nom chinois du xian de Keriya, subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine.

Homonymie de toponyme